Fenestellidae är en familj av mossdjur. Fenestellidae ingår i ordningen Fenestrida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Fenestellidae finns 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Fenestellidae